Васильевский Мох:

 Васильевский Мох — посёлок городского типа в Калининском районе Тверской области России.
 Васильевский Мох — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.